Годинешти има више значења:

 Годинешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Годинешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Општина Годинешти (Горж), општина у округу Горж у Румунији